In 1995 werd het 91ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 28 januari tot 25 juni. Fluminense werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase

Groep A

Groep B

Totaalstand

Groep A

Groep B

Finale
De winnaar krijgt een bonuspunt in het tweede toernooi.

Tweede toernooi

Kampioenengroep

Degradatiegroep

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Braziliaans competitievoetbal 1995